Ruta 5 o Carretera 5 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 5.
 Ruta Nacional A005, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 5, en la Provincia de Jujuy.
 Ruta Provincial 5, en la Provincia de Santiago del Estero.
 Ruta Provincial 5, en la Provincia de Santa Cruz.
 Ruta Provincial 5, en la Provincia de Córdoba

Bolivia 
 Ruta 5 de la Red Vial Fundamental.

Chile 
 Ruta 5, o también llamada la Panamericana, es la "columna vertebral" y la más importante de las carreteras alfaltadas de Chile, conectando Arica con el archipiélago de Chiloé, recorriendo longitudinalmente una gran porción del territorio continental chileno.

Colombia 
 Ruta Nacional 5.

Estados Unidos 
 Ruta de Illinois 5.
 Ruta Estatal de California 5.
 Ruta de Rhode Island 5.
 Ruta Estatal de Alabama 5.
 Carretera de Nebraska 5.
 Carretera Estatal de Indiana 5.
 Carretera Estatal de Idaho 5.
 Carretera de Luisiana 5.

México 
 Carretera Federal 5.

Paraguay 
 Ruta 5.

Perú 
 Ruta 5.

Uruguay 
 Ruta 5.

Ruta 005